Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1950 года собрал 12 участников. Чемпионом стал Пит Розенбург , завоевав третий национальный титул.

 — Пит Розенбург , 16 очков.

 — Герт ван Дейк, 14 очков.

 — Фрек Гордейн и Рейнир Корнелис Келлер - по 13 очков.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1950 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1950 году